FC Porto steht für:

 FC Porto, portugiesischer Sportverein
 FC Porto (Basketball), Basketballabteilung des FC Porto
 FC Porto (Handball), Handballabteilung des FC Porto